Douze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Clark () :
 le comté de Clark, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Clark, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Clark, situé dans l'État de l'Idaho ;
 le comté de Clark, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Clark, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Clark, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Clark, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Clark, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Clark, situé dans l'État du Nevada ;
 le comté de Clark, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Clark, situé dans l'État de Washington ;
 le comté de Clark, situé dans l'État du Wisconsin.

Voir aussi 
  et .